Серге́й Андре́евич Кинди́нов (р. 18 февраля 1991 года; Обнинск, Калужская область, СССР) — российский волейболист. Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (2009), чемпион Европы среди молодёжных команд (2010). Игрок ВК «Ярославич» и его фарм-клуба «Строитель».

Биография 
Вырос в городе Обнинске Калужской области, окончил школу № 7.

Воспитанник обнинской волейбольной школы. Семь лет занимался в СДЮСШОР Александра Савина у тренера Сергея Новикова. В пятнадцатилетнем возрасте решил начать профессиональную карьеру в классическом волейболе.

Учится в Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского.

Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (2009), чемпион Европы среди молодёжных команд (2010).

Игрок ВК «Ярославич» и его фарм-клуба «Строитель».

Амплуа — доигровщик.

Семья 
 Сестра — Наталья Киндинова.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сергей Киндинов на сайте агентства «Волей Сервис» 
 Сергей Киндинов на сайте «Молодые таланты большого спорта»
 Сергей Киндинов на сайте СДЮСШОР по волейболу Александра Савина

Выпускники СДЮСШОР по волейболу Александра Савина
Волейболисты России
Игроки ВК «Ярославич»